Umbria – in geografia, regione italiana.
 Umbria – in storia, regione abitata dagli Umbri.
 Umbria – in storia, regione dell'Italia augustea.
 Northumbria (Umbria del nord) – in storia, regione dell'Inghilterra.
Umbria – variante femminile del nome proprio di persona Umbro.

Mezzi navali 
 RMS Umbria (1883) – transatlantico detentore del Nastro Azzurro.
 Umbria (1902) – piroscafo
 Umbria (1911) – nave autoaffondata nel Mar Rosso durante la seconda guerra mondiale.